Plaza Perú puede designar:

 A la Plaza Perú, de la ciudad de Lima (Perú).

 A la Plaza Perú, de la ciudad de Santiago (Chile).
 A la Plaza Perú, de la ciudad de Concepción (Chile).